Morley steht für:
 Morley (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Morley (Audio), US-amerikanische Marke für Gitarreneffekte 
 Morley Cigarettes, fiktive Zigarettenmarke
 Michelson-Morley-Experiment, physikalisches Experiment

Morley ist der Name folgender 

Orte in Kanada:
 Morley (Alberta)
 Morley (Ontario)

Orte in Großbritannien:
 Morley (Derbyshire), im Borough Erewash
 Morley (County Durham)
 Morley (West Yorkshire)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Morley (Iowa), im Jones County
 Morley (Michigan), im Mecosta County
 Morley (Missouri), im Scott County
 Morley (Tennessee), im Campbell County

weiterer Orte:
 Morley (Australien), Vorort von Perth
 Morley (Meuse), Frankreich

geografischer Objekte:
 Morley-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Morley, Berg auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

astronomischer Objekte:
 Morley (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond